

Patronyme 

 Antoine Forqueray, compositeur et violiste français (1672 - 1745).
 Jean-Baptiste-Antoine Forqueray, compositeur et violiste français (1699 - 1782), fils du précédent.